Това е списък на петдесетте американски щата, подредени по гъстота на населението. Данните са към 31.12.2015 година

Гъстота на населението
Население на САЩ